El término Kimjongilia (김정일화) puede referirse a:

 Kimjongilia, begonia modificada genéticamente en honor al exdictador norcoreano Kim Jong-il.
 Kimjongilia, documental que narra la vida en los campos de concentración de Corea del Norte por los desertores que lograron escapar del país.